Нуево Оризонте има више значења:

 Нуево Оризонте (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Оризонте (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Оризонте (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Оризонте (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Оризонте (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нуево Оризонте (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Нуево Оризонте (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику